Das Barilla Indoors 1993 war ein Damen-Tennisturnier in Zürich. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1993 und fand vom 4. bis 10. Oktober 1993 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1993
Tennisturnier in Zürich